es el himno nacional de Corea del Norte. Antes de la división de la península coreana, el himno era el que utiliza actualmente Corea del Sur.

Historia
El Gobierno provisional de la República de Corea (1919-1945) en Shanghái adoptó como su himno nacional Aegukga (Que tiene el mismo nombre, pero con diferente romanización). Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur mantuvo la letra, pero cambió la música a la de "Auld Lang Syne", canción típica de Escocia, mientras que Corea del Norte adoptó una nueva pieza escrita en 1947. La letra fue escrita por  (1902–1989) y la música fue compuesta por (1917–2002).

Letra

Véase también 
 Corea del Norte

Enlaces externos 

 Archivo MIDI
 Cantado por el Benemérito Coro del Ejército Popular de Corea
 Extracto de la constitución de Corea del Norte donde se dice como es oficialmente el himno y la bandera
 Himno de Corea del Norte en español

Corea del Norte
Himno Nacional
Himno Nacional
Corea del Norte
Composiciones en do mayor
Composiciones en si bemol mayor